Асаф:
 Асаф — согласно традиции, автор нескольких псалмов, входящих в Псалтирь.
 (2023) Асаф — типичный астероид главного пояса, который был открыт 16 сентября 1952 года.
 «Асаф» — наступательная операция Армии обороны Израиля в ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов.

Персоналии 
 Асаф Ллан-Эльвийский — валлийский святой VI века.
 Асаф Али, Аруна (1909—1996) — индийская революционерка, активистка движения за независимость страны от Великобритании.
 Асаф, Ами (1903—1963) — израильский политик, депутат кнессета первых пяти созывов.
 Асаф Джах I (1671—1748) — индийский феодальный властитель, визирь империи Великих Моголов.
 Асаф Джах VII (1886—1967) — последний низам (правитель) княжества Хайдарабад и округа Центральные провинции и Берар.
 Асаф, Оздемир (1923—1981) — турецкий поэт.
 Асаф, Симха (1889—1953) — израильский историк, исследователь раввинистической литературы. Судья Верховного суда Израиля.
 Асаф, Хале (1905—1938) — турецкая художница.
 Асаф-хан (1569—1641) — государственный деятель империи Великих Моголов первой половины XVII века.